Grigorjew ( Григорьев,  Grigoryev) bzw. Grigorjewa ist ein russischer Familienname.

Namensträger

A 
 Afanassi Grigorjewitsch Grigorjew (1782–1868), russischer Architekt des Empire
 Alexei Grigorjew (* 1989), russischer Pianist
 Anastasija Grigorjeva (* 1990), lettische Ringerin
 Anatoli Iwanowitsch Grigorjew (1943–2023), ukrainisch-russischer Physiologe, Raumfahrtmediziner und Hochschullehrer

 Apollon Alexandrowitsch Grigorjew (1822–1864), russischer Dichter

B 
 Boris Dmitrijewitsch Grigorjew (1886–1939), russischer Maler und Dichter

D

F 
 Fjodor Wassiljewitsch Grigorjew (1890–1954), russischer bzw. sowjetischer Schauspieler

G 
 Galina Grigorjewa (* 1962), ukrainische Komponistin
 Galina Konstantinowna Grigorjewa (1917–1969), sowjetische Schauspielerin

I 
 Igor Pawlowitsch Grigorjew (* 1966), russischer Journalist und Musiker
 Iossif Fjodorowitsch Grigorjew (1890–1951), russisch-sowjetischer Geologe und Hochschullehrer
 Irina Olegowna Grigorjewa (* 1972), russische Fußballspielerin

J 

 Jelena Grigorjewa (* 1977/78; † 2019), russische Menschenrechtsaktivistin

L 
 Leonid Grigorjew (* 1926), sowjetischer Weitspringer
 Lidija Nikolajewna Grigorjewa (* 1974), russische Langstreckenläuferin

M 
 Michail Petrowitsch Grigorjew (* 1991), russischer Eishockeyspieler

N 
 Nikifor Alexandrowitsch Grigorjew (1885–1919), russischer Militärführer, siehe Matwij Hryhorjew
 Nikolai Dmitrijewitsch Grigorjew (1895–1938), russisch-sowjetischer Schachspieler und -komponist

O

S

T 
 Tatiana Grigorieva (* 1975), australische Stabhochspringerin

W 

 Wissarion Wissarionowitsch Grigorjew (1907–1992), sowjetischer Admiral
 Wjatscheslaw Grigorjew (* 1963), sowjetischer Eishockeyspieler

 Wladislaw Grigorjew (* 1997), kasachischer Sprinter

Familienname
Russischer Personenname